Wunder von Chile steht für:
 die Rettung der eingeschlossenen Bergleute beim Grubenunglück von San José
 Milton Friedmans Bezeichnung der ökonomischen Reformen in Chile, siehe Chicago Boys

 Das Wunder von Chile (1996), deutscher Dokumentarfilm von Hellmuth Costard